Dora (Alabama)
Dora (New Mexico)
Dora (Freud), een door Sigmund Freud beschreven casus
Mittelbau-Dora, een naziconcentratiekamp
Schwerer Gustav, ook Dora genoemd, een Duits spoorwegkanon
Dora (U-bootbunker), een Duitse onderzeebootbasis
Dora the Explorer, een kinderprogramma
Dora (programma), de voorronde voor het Eurovisiesongfestival in Kroatië
Dora (Portugese zangeres)
Dora (schip, 1898), een schip in de Aliyah Bet
Verklaring van San Francisco over onderzoeksbeoordeling, afgekort als DORA, verklaring over beoordeling van wetenschappelijk onderzoek
Dora and the lost city of gold. Amerikaanse film uit 2019 gebaseerd op Dora the Explorer